Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS — самолёт боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.

Тактико-технические характеристики

Примечания

См. также 
 ДРЛОиУ
Базовая модель
 Boeing 707
Родственные разработки
 Boeing C-137 Stratoliner
 Boeing E-3 Sentry
 Boeing E-6 Mercury
Аналоги
 Grumman E-2 Hawkeye
 Raytheon Sentinel
 Embraer R-99
 Grumman OV-1 Mohawk
Списки
 Список самолётов

Четырёхдвигательные реактивные самолёты
Самолёты радиоэлектронной и радиотехнической разведки
Boeing 707
Воздушные командные пункты